Division 1 i fotboll för damer 2004 bestod av två serier med vardera 12 lag i varje, den södra serien spelades mellan den 17 april och 16 oktober medan den norra spelades mellan den 23 april och 17 oktober 2004. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna, AIK i Div 1 Norra och QBIK i Div 1 Södra, kvalificerade sig för Damallsvenskan 2005, medan de tre sista i varje serie flyttades ner till division 2.

Innan seriestarten bytte laget Ope/Frösö DFF, som kvalade sig upp till Div 1 hösten 2003, namn till Östersunds DFF.

Serier

Norra

Södra

Se även
 Damallsvenskan 2004

Externa länkar 
 Spelprogram 2004 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2004 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2004
2004
Fotbollssäsongen 2004